Pentschew ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Pentschew (1904–1974), bulgarischer Mediziner
 Jordan Pentschew (* 1956), bulgarischer Radrennfahrer
 Nikolaj Pentschew (* 1992), bulgarischer Volleyballspieler